747, ano do século VII
 Boeing 747, aeronave
 NGC 747, galáxia 
 747 Winchester, asteroide
 747 (álbum), do grupo Lady Antebellum

0747